Boris Petrovitsj Oevarov, Russisch entomoloog
 Boris Oevarov (schaatser), schaatser uit Oekraïne